Палма може да се отнася за:
 палма – растение от семейство Палмови или други, приличащи по външен вид на тях;
 палма - предна повърхност на ръката;
 Палма де Майорка - главният град на остров Майорка от групата на Балеарските острови.
 Лас Палмас де Гран Канария - град в Испания
 Лас Палмас - провинция на остров Гран Канария
 Ла Палма — остров от Канарските острови.
 (372) Палма — астероид.
 Златна палма – най-високото отличие на филмовия фестивал в Кан, Франция.

Палма е част от името на:
 Брайън Де Палма - филмов режисьор от САЩ.
 Авъл Корнелий Палма Фронтониан – римски консул 99 г.

в формата Палми се отнася за:
 Палми, град в Италия, регион Калабрия, провинция Реджо Калабрия

Вижте също 
 Палм